Víctor Elías es un nombre propio masculino que puede referirse a: 
 Víctor Elías (economista): Economista y académico argentino.
 Víctor Elías (actor): Actor y músico español.